Berenjacht, het jagen op beren
 Berenjacht, een kinderliedje met bijbehorend "dansje". De deelnemers zitten hierbij in een kring, en bootsen tijdens het zingen met hun handen de voetstappen van de jagers en het zoeken naar de beer na. 
 Berenjacht, een speurtocht langs huizen in de eigen straat of wijk, op zoek naar teddy- en andere speelgoedberen; Tijdens de coronapandemie van 2020 werden berenjachten populair in onder andere Nederland , België  en de Verenigde Staten. Mensen werden opgeroepen om beren voor het raam, zichtbaar vanaf de straat, neer te zetten. Zo konden kinderen die niet naar school konden, proberen om zoveel mogelijk beren te ontdekken.